Alan Mermillod est un joueur de football français, né le  à Annecy (France). 
 Gaspard Mermillod, né le  à Carouge et mort le  à Rome, est un évêque et cardinal de l'Église catholique romaine.